Élisabeth Loisel (1963) – dirigente sportivo, allenatrice di calcio ed ex calciatrice francese
 Régis Loisel (1951) – disegnatore e fumettista francese